El término Agüero puede referirse a:

Acepción más común 
 Agüero, presagio o señal de cosas futuras.

Personas 
 Alberto Agüero (n. 1945), creador, intérprete, pedagogo, y director de teatro argentino del siglo XX.
 Ana Josefa de Agüero (1818-1868), independentista cubana.
 Andrés Rivero Agüero (1905-1996), abogado y político cubano.
 Carlos Agüero García (1843-1939), militar cubano.
 Diego de Agüero (1511-1544), conquistador español, encomendero y regidor de Lima.
 Dimitri Agüero (n. 1959), músico francés, compositor y director de orquesta.
 Gaspar Agüero (1873-1951), pianista e investigador, compositor, director de coro, y pedagogo musical cubano.
 Herme Medina Agüero (1944-2016), poeta, cantor, arpista, orador e intérprete paraguayo. 
 Joaquín de Agüero (1816-1851), independentista cubano.
 José de la Riva-Agüero (1783-1858), militar y político peruano, figura prócer de la independencia hispanoamericana.
 José de la Riva Agüero y Osma (1885-1944), historiador, ensayista y político peruano, bisnieto del anterior.
 Juan Bautista Agüero (n. 1935), exfutbolista paraguayo.
 Juan de Agüero (m. 1593), gobernador colonial de Nicaragua.
 Julián Segundo de Agüero (1776-1851), sacerdote y político argentino.
 Sergio Agüero, más conocido como Kun Agüero (n. 1988), exfutbolista argentino.
 Luis Agüero (n. 1937), escritor y periodista cubano.
 Nicolás Agüero, músico argentino.

Botánica 
Agüero es el nombre común de las siguientes plantas:
 Helleborus foetidus
 Helleborus viridis

Geografía 
 Agüero (Cantabria), localidad en Cantabria, España.
 Agüero (Huesca), localidad en Huesca, España.
 Colonia Vicente Agüero, localidad de Córdoba, Argentina.
 Puente Agüero, localidad en Cantabria, España.

Instituciones 
 Instituto Riva-Agüero, institución cultural peruana.

Otros 
 Calle Agüero en la ciudad de Buenos Aires.
 Agüero (subte de Buenos Aires), estación de subterráneo en dicha calle.